Gaius Fabius Pictor ist der Name folgender Personen:

* Gaius Fabius Pictor (Maler), römischer Adliger und Künstler
 Gaius Fabius Pictor (Konsul 269 v. Chr.), römischer Politiker